Berufung steht für:

 Berufung (Amt), Ernennung in ein Dienstverhältnis, auch Aufforderung zur Annahme eines Lehrstuhls oder einer Professur
 Berufung (Recht), Rechtsmittel gegen ein Urteil
 Berufung (Religion), Verspüren eines „inneren Rufes“ zu einer bestimmten Lebensaufgabe
 Berufung (Roman), Roman von John Grisham (2008)
 Die Berufung, Gemälde von Hans Bertle aus dem Jahr 1920
 Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit, Originaltitel On the Basis of Sex, Spielfilm von Mimi Leder (2018)

Siehe auch:
 Beruf
 Berufungsabwehr
 Vokation